Дялтува ( ) — местечко в Укмергском районе Вильнюсского уезда Литвы, на реке Армона. Административный центр Дялтувской сянюнии. Население 513 человека (2011).

Расположено в 6 км к =западу от Укмерге. По современной официальной литовской классификации относится к этнографическому району Аукштайтия.

История 
Первое письменное упоминание о Дялтуве относится к 1385 году, центр волости. Входил в состав Вилкомирского повета Виленского воеводства. В XV в. — во владении Валимунтавичей, позже Кезгайло, в XVI в. — Радзивиллов, в XVI в. — Подбереcский, позже Грушевский. В 1476 году Кезгайлы основали в Дялтуве деревянный костёл, которую Радзивиллы до 1570 года перестраивали под кальвинистский сбор. При нем была школа. Статус местечки получил в XVI веке, в 1744 г. - привилегия на торги и ярмарки. В результате третьего раздела Речи Посполитой ( 1795 ) вошла в состав Российской империи. С 1918 года — в составе Литвы.

Населения 

 1897 г. — 506 человек.
 1923 г. — 442 человек.
 1959 г. — 361 человек.
 1970 г. — 352 человек.
 1989 г. — 521 человек.
 2001 г. — 550 человек.

Туристическая информация

Достопримечательности 

 Кальвинистский сбор (XVI в. )
 Костёл (1752 г.)

Галерея

Литература 

 Дзявалтаў // Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. / Рэдкал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.) і інш.; маст. З. Э. Герасімовіч. — Мн.: Беларуская Энцыклапедыя, 2010. — Т. 3: Дадатак. А — Я. — С. 200—201. — 696 с. — ISBN 978-985-11-0487-7 (т. 3), ISBN 985-11-0315-2.
 Dziewałtów //  S. 289—290

Примечания

Ссылки 

Местечки
Населённые пункты Литвы